stroma – inaczej podkładka u grzybów workowych
 stroma – substancja w organizmach żywych
 Stroma – szczyt w Masywie Śnieżnika